Langue parlée en France ;
 Langue de France, province de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.